Wilhelm Asche ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Asche (Schriftsteller) (1882–1955), deutscher Landwirt und Heimatschriftsteller
 Wilhelm Asche (Redakteur) († 1977), Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk